Па́вел Аро́нович Бубе́льников (род. 9 ноября 1944 года, Уральск) — российский дирижёр. Народный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Павел Аронович Бубельников родился 9 ноября 1944 года в Уральске в семье Арона Соломоновича Бубельникова, оперного дирижёра, профессора Ленинградской консерватории.

Окончил музыкальную школу-десятилетку Ленинградской консерватории по классу фортепиано Т. Румшевич. Поступил на фортепианный факультет Ленинградской консерватории к профессору , продолжил образование на факультете оперно-симфонического дирижирования у профессора .

Как дирижёр Малого театра оперы и балета освоил репертуар (с 1968 по 1993), включающий более 80 спектаклей. Вместе с режиссёром Александром Петровым организовал Государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» (1987), музыкальным руководителем и главным дирижёром которого является поныне. В «Зазеркалье» поставил «Медиум» Менотти, «Любовный напиток» Доницетти (в сезоне 1995—1996 удостоен петербургской театральной премии «Золотой софит»), «Историю солдата» Стравинского, «Ноев ковчег» Бриттена, «Богему» Пуччини, «Порги и Бесс» Гершвина, оперы петербургских композиторов.

Выступает как симфонический дирижёр с оркестрами Петербургской филармонии, Санкт-Петербургским государственным академическим, оркестрами Екатеринбурга, Кишинёва, Минска, Вильнюса, Харькова. Осуществил постановки «Трубадура» Верди в Тбилиси, «Медиума» Менотти в Бостоне и «Золушки» Прокофьева в Афинах. Гастролировал в Японии, Италии, Германии, США и других странах.

С 2005 года работает в качестве приглашённого дирижёра с труппой Мариинского театра.

Роли в кино 
 : Перикола
 : Дело о станционном смотрителе (12-я серия)
 : Агентство «Золотая пуля» — Краснянский
 : Пари — Алексей Петрович
 : Sказка O Sчастье — Викентий
 : Двое из ларца — адвокат Тальман
 : Черногорские головоломки (фильм 6)
 : Тени прошлого — Гамлет Шалвович
 : Золото Наполеона (фильм № 1)

Награды и признание 
 Премия правительства Санкт-Петербурга — за развитие театра для детей (1996)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996)
 Народный артист Российской Федерации (2005)
 «Золотая маска» (2009) как лучший дирижёр оперного спектакля («Золушка» Россини)
«Приз Тальони»-лучший балетный дирижёр 2014, Берлин

Лауреат премии «Легенда» 2019

Примечания

Ссылки 
 Павел Бубельников на сайте Мариинского театра
 Павел Бубельников на сайте Михайловского театра
 Павел Бубельников на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Музыканты Санкт-Петербурга
Лауреаты премии «Золотой софит»
Дирижёры Михайловского театра